GNF 1 (2008/2009) był 53. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Sezon rozpoczął się 12 września, a zakończył się w czerwcu. Tytułu nie obroniła drużyna FAR Rabat. Nowym mistrzem Maroka został zespół Raja Casablanca.

Premie pieniężne 
Premie pieniężne w sezonie 2008/09 były przewidziane dla najlepszych sześciu zespołów, a były rozdzielone w następujący sposób:

Kluby biorące udział w rozgrywkach

Tabela końcowa

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Maroku
2009 w Maroku